Питер-Джеймс Бэррон (; ) — ирландский и британский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.

До сезона 2008/09 Бэррон выступал за Великобританию, затем стал выступать под ирландским флагом. В Кубке мира Бэррон никогда не выступал, имеет на своем счету ряд стартов в рамках Североамериканского Кубка, Скандинавского Кубка и Альпийского Кубка, лучший его результат в этих гонках 43-е место в гонке преследования на 15 км в рамках Североамериканского Кубка.

На зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере занял 91-е место в гонке на 15 км свободным стилем.

За свою карьеру принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат — 104-е место в гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира 2011 года.

Ссылки 
 
 

Лыжники Великобритании
Лыжники Ирландии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года